Sternoperator, engl. Asterisk Operator, steht für:

 ein Operator der Differentialgeometrie, der Hodge-Stern-Operator
 ein Steuerzeichen der Suchprogrammierung, siehe Wildcard (Informatik)
 die Kleenesche Hülle
 die Reflexiv-transitive Hülle von Relationen